Freye ist der Familienname folgender Personen:

 Hans-Albrecht Freye (1923–1994), deutscher Zoologe
 Hermann Freye (1844–1921), deutscher Maler und Zeichner
 Kirstin Freye (* 1975), deutsche Tennisspielerin und -trainerin
 Paul Freye (1869–1958), deutscher Gartenarchitekt

Siehe auch:
 Freie, Angehörige eines Standes
 Lothar Fritz Freie (1955–1982), deutsches Todesopfer an der Berliner Mauer